Пумі  () - порода дуже забавні і цікаві собачки невеликого зросту з кучерявою шерстю. На перший погляд нагадують пуделя, а то і зовсім безпородну собачку, але це далеко не так. Ці пастуші вівчарки дуже розумні, здавна вони випасали не лише овець, але і велику рогату худобу. Вони - моторні й швидкі тварини, до сьогодні вважаються рідкісною породою, поширені в Угорщині, Швеції і Фінляндії.

Опис 
Пумі пастуші собаки невеликого розміру, худорлявої мускулистої статури, низькорослі. Вони дуже пропорційні. Завдяки квадратному корпусу, лапи виглядають дуже стрункими і довгими. У пумі надзвичайні вуха, вони стоячі, але кінчики у них висять. Також у цих тварин високопоставлений хвіст, який скручується в кільце. Шерсть у пумі густа з м'яким підкошлатому, утворює завитки. Забарвлення може бути різноманітним: чорним, кремовим білим. Проте найбільш поширений сірий та інші його відтінки. Єдина умова - забарвлення має бути одноколірним.

Характер 
Вони життєрадісні, і веселі собаки. Легко піддаються навчанню. Дуже люблять свого хазяїна, недовірливі до інших людей. Не контактні з іншими собаками. Здатні відчайдушно захищати свою територію, свій дім і сім'ю, в якій живуть. Агресивні тільки по відношенню до чужих. Також слід зазначити, що ці собачки люблять «поговорити». Тому з дитинства привчайте цуценя до того, що гавкати можна не завжди.

Історія 

На думку кінологів,  як окрема порода утворилася в 17-18 століттях. Припускають, що ці собачки були утворені шляхом схрещування угорських вівчарок Пулі і маленьких терьєроподібних собак, що потрапили в Угорщину з Німеччини і Франції. Міжнародна федерація кінологів офіційно визнала в 1966 році. У 1970-ому був визнаний стандарт породи. Вони почали з'являтися в інших європейських країнах. У 90-і вони були привезені в США.

Догляд 
Тримати  в квартирі можна, за умови, що Ви з ним на вулиці проводитимете тривалий час. Це не з тих собак, які можуть сидіти на місці.Вони дуже рухливі, вони не можуть без руху. Це дуже навіжені і активні тварини. На прогулянках відпускайте їх з поводка, не забувайте, що порода виведена для того, щоб пасти стада. Під час прогулянки уважно стежте за своїм вихованцем. У пумі є схильність до бродяження. Не забувайте доглядати за шерстю собаки. Щодня розчісуйте її. Не залишайте без уваги очі і вушка. Регулярно підстригайте вихованцеві кігтики.

Здоров'я, хвороби 
Міцні собаки, що мають хороше здоров'я. Легко пристосовуються до будь-яких погодних умов, мають стійкий імунітет. Іноді зустрічаються собачки з вивихом колінної чашки, для того, щоб цього уникнути необхідно тестувати батьків. Серед пумі зустрічаються довгожителі. Відома собачка, яка прожила до дев'ятнадцяти років. Тому приділяйте якомога більше уваги своєму другу, і він з Вами буде якомога довше.

Дресирування, тренування 
Вони швидко навчаються. Вони миттєво запам'ятовують команди. Слухняні і уважні. У них сильно виражений природжений сторожовий інстинкт, тому вони можуть проявляти надмірну агресію до оточення. Щоб трохи притупити інстинкт, з раннього віку привчайте цуценя до спілкування з іншими людьми. Ще однією особливістю пумі є полювання за гризунами, тому якщо Вас турбують миші заведіть замість кота, цю чудову собачку, адже вона ще і чудовий охоронець. Також пумі допоможе позбавитися від кротів, які завдають великої шкоди Вашого городу. Вони — унікальна порода, що поєднує в собі якості вівчарки і тер'єра.

Посилання 
 https://tvaryny.com/ua/fullbreed/Пумі

 http://pets-port.info/pumi/
Породи собак